Фа́рбер — еврейская и немецкая фамилия, произошедшая от  и  (красильщик) соответственно.

Известные носители 
 Фарбер, Дебора Ароновна (род. 1924) — советский и российский учёный-нейрофизиолог.
 Фарбер, Илья Исаакович (род. 1974) — российский художник, учитель и директор дома культуры, фигурант «дела Ильи Фарбера».
 Фарбер, Исаак Ефимович (1913—1987) — советский учёный-юрист, основатель саратовской научной школы конституционного права.
 Фарбер, Марвин (1901—1980) — американский философ, брат Сиднея Фарбера.
 Фарбер, Сидни (1903—1973) — американский учёный-медик, основоположник химиотерапии.
 Фарбер, Хаим-Ицхок (1889—1968) — аргентинский еврейский детский поэт и баснописец.
 Фарбер, Яков Иосифович (1929—2016) — советский хирург и депутат.

См. также 
 
 Фербер